

Toponymie 
 Glatt est une rivière suisse

Patronymie 
 Gérard Glatt (1944-), écrivain français.
 Karl Glatt (1912-2003), peintre suisse.

Homonymie de patronyme